Raft.

 Raft — алгоритм определения консенсуса для распределённых вычислительных систем.
 Raft — компьютерная игра.
 Raft — французская поп-группа.

См. также 
 Рафт (значения)